Die Futsal-Ozeanienmeisterschaft 1999 fand in Port Vila, Vanuatu vom 21. August bis zum 28. August 1999 statt. Es war die dritte Meisterschaft.
Australien wurden zum dritten Mal in Folge Meister und qualifizierte sich mit dem Gewinn für die Futsal-Weltmeisterschaft in Guatemala.

Spiele 

|}

Weblinks 
 Oceanian Futsal Championship su RSSSF.com

Einzelnachweise 
 

Ozeanienmeisterschaft 1999
Sportveranstaltung in Vanuatu
Futsalveranstaltung 1999
Sport (Port Vila)
Futsal (Vanuatu)